

Ema 
 Ema – japońska tabliczka wotywna
 Ema – estońska rzeka
 Ema, Emma – imię żeńskie
 Ema (Kemak) – lud austronezyjski

EMA 
 EMA – impreza MTV
 EMA – kod IATA dla Port lotniczy East Midlands
 EMA – angielski skrót nazwy Europejska Agencja Leków

Zobacz też 

 Emma